Арт ван дер Нер (; 1603/1604, Горинхем — 9 ноября 1677, Амстердам) — голландский живописец эпохи Золотого века; родоначальник жанра ночного пейзажа.

Биография 
Юность художника прошла в родном городе в Южной Голландии. Виднейшими художниками Горинчема в то время были братья Йохим и Рафаэль Говертс Кампхёйзен. Последний стал учителем ван дер Нера, кроме того, Арт женился на его сестре. Около 1632 года молодая семья переехала в Амстердам, где у них родилось шестеро детей: Эглон (1634—1703), Йоханнес (1637/1638-1665), Питер (род. 1640), Корнелия (род. 1642), Питер (род. 1648) и Алида (род. 1650). Не имея возможности прокормить семью своим ремеслом, живописец стал владельцем кабака. В таком качестве он упоминается в документах 1659 и 1662 годов. Однако 12 декабря 1662 года наступило банкротство, имущество ван дер Нера было описано. Картины, написанные им, ценились крайне низко — в среднем, по пять гульденов за полотно. Оставшиеся полтора десятилетия художник прожил в нищете.

Старший сын ван дер Нера, Эглон, также стал художником.

Творчество 
Самая ранняя датированная работа ван дер Нера — жанровая сцена 1632 года, первый известный пейзаж относится к 1633 году.

Излюбленные жанры художника — это зимний пейзаж и ноктюрн. Основное внимание голландец уделял созданию зимних и ночных пейзажей. Его произведения — примеры удачного решения проблемы освещения. Многие картины ван дер Нера посвящены ночным пожарам, сюжетом нескольких из них стал пожар 1652 года, уничтоживший старую амстердамскую ратушу.

В музеях и галереях мира хранится около 150 полотен его кисти, одна из лучших коллекций находится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Галерея

Литература

Ссылки 

 Каптерева Т. Нер, Арт ван дер // Европейское искусство: Живопись. Скульптура. Графика: Энциклопедия: В 3 т. Т. 2. М.: Белый город, 2006.
 Биографическая статья Питера Суттона на сайте музея Музея Тиссена-Борнемисы 
 Арт ван дер Нер на Web Gallery of Art

Художники по алфавиту
Художники золотого века Голландии
Художники барокко
Художники-пейзажисты Нидерландов